Мария Дмитриевна Маханько (род. 1980) — российская киноактриса и кинорежиссёр.

Биография 
Мария Маханько родилась в Москве 18 марта 1980 года.

В 1997 году принимала участие в съёмках фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» в Португалии в качестве переводчика. Во время этой работы увлеклась кинематографом.

В 2004 году закончила режиссёрский факультет ВГИК, мастерскую Вадима Абдрашитова. Во время обучения проходила стажировку в Париже и работала на съёмках цикла документальных фильмов Провинциальные музеи России.

Член Гильдии кинорежиссёров, член Союза кинематографистов России.

Фильмография 
 2001 — «Вспомнилось» — режиссёр-постановщик
 2004 — «Гаммы» — режиссёр-постановщик
 2006 — «Жулики» — режиссёр-постановщик
 2006 — «Русское средство» — режиссёр-постановщик
 2008 — «Егорино горе» — режиссёр-постановщик, соавтор сценария
 2009 — «Операция «Праведник»» (телефильм) — сорежиссёр-постановщик
 2010 — «Диагноз: Любовь» — режиссёр-постановщик
 2011 — «Мужская женская игра» — режиссёр-постановщик, соавтор сценария, актриса
 2015 — «Босоножки» (короткометражный) — режиссёр-постановщик
 2016 — «Из Сибири с любовью» (телефильм) — режиссёр-постановщик
 2017 — «12 чудес» (телефильм) — режиссёр-постановщик 
 2017 — «Зеркала любви» (телефильм) — режиссёр-постановщик
 2018 — «Сердечных дел мастера» (телефильм)  — режиссёр-постановщик 
 2018 — «Шахматная королева» (телефильм) — режиссёр-постановщик 
 2019 — «Александра и Алёша» (телефильм) — режиссёр-постановщик
 2019 — «Закон сохранения любви» (телефильм) — режиссёр-постановщик 
 2019 — «Не приходи ко мне во сне» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
 2019 — «Люблю отца и сына» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
 2020 — «Любовь лечит» (телефильм) —  режиссёр-постановщик
 2020 — «Загадка Фибоначчи» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
 2020 — «Новый сосед» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
 2020 — «Свадебные хлопоты» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
2021 — «Загадка Эйнштейна» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
2021 — «Старушки в бегах 3» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
2022 — «Три девицы» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
2022 — «Дуэль королев» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
2022 — «Загадка Пифагора» (телефильм) —  режиссёр-постановщик 
2022 — «Загадка Цезаря» (телефильм) —  режиссёр-постановщик

Награды кинофестивалей 
 2006 — IX Бердянский международный кинофорум (БМКФ) «Бригантина-2006» — приз в категории «Лучший режиссёрский дебют» (за фильм «Жулики»)
 2006 - 7-й Российский открытый фестиваль комедийных фильмов «Улыбнись, Россия!» - Приз Президента фестиваля за яркий дебют в комедии (за фильм «Жулики»)
 2007 - Зрительский кинофестиваль «Любить человека» им. С.А. Герасимова - Диплом (за фильм «Жулики»)
 2011 — IX международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» — приз в категории «Лучший российский фильм о спорте» (за фильм «Мужская женская игра», поделён с «Алексей Мишин. Разрываясь между звездами» Олега Шиловского и «Вверх по трассе, ведущей вниз» Николая Малецкого)
2013 - Лучший полнометражный художественный фильм (2-е место) на кинофестивале «All sports Los Angeles Film Festival» в Лос Анджелесе, Голливуд
2015 - Лучший зарубежный фильм «Мужская женская игра» фестиваля «The Artemis Women in Action Film Festival», США

Примечания

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Члены Союза кинематографистов России